

Toponymie 
 Monts Usambara, une chaîne de montagnes située dans le nord-est de la Tanzanie
 Chemin de fer de l'Usambara, ancienne ligne menant de Tanga à Moshi, en Tanzanie

Gemmologie 
 Effet Usambara, changement de couleur d'un cristal (de tourmaline, notamment) au-delà d'une certaine épaisseur.

Taxinomie 
 Caméléon bicorne des Usambara, une espèce de sauriens appartenant à la famille des Chamaeleonidae
 Grand-duc des Usambara, une espèce de rapaces appartenant à la famille des Strigidae
 Grenouille à ventre bleu des Usambara, une espèce d'amphibiens appartenant à la famille des Microhylidae
 Grenouille de torrent des Usambara, une espèce d'amphibiens appartenant à la famille des Petropedetidae
 Hyliota usambara, une espèce de passereaux appartenant à la famille des Hyliotidae
 , une espèce de papillons appartenant à la famille des Nymphalidae
 , une espèce de papillons appartenant à la famille des Sesiidae
 Merle des Usambara ou Merle de Roehl, une espèce de passereaux appartenant à la famille des Turdidae
 Mertensophryne usambarae, une espèce d'amphibiens appartenant à la famille des Bufonidae
 , une espèce d'insectivores appartenant à la famille des Soricidae
 Ocotea usambarensis, une espèce d'arbre appartenant à la famille des Lauraceae
 Phrynopsis usambarae ou Pyxicephalus edulis, une espèce d'amphibiens appartenant à la famille des Pyxicephalidae
 , une espèce de passereaux appartenant à la famille des Muscicapidae
 Tidarren usambara, une espèce d'araignées aranéomorphes appartenant à la famille des Theridiidae
 Tisserin des Usambara, une espèce de passereaux appartenant à la famille des Ploceidae
 Ulwembua usambara, une espèce d'araignées aranéomorphes appartenant à la famille des Cyatholipidae

Notes et références